A dolmány szó a következőket jelentheti:
 Dolmány település Romániában, Szeben megyében
 dolmány ruhadarab